A categoria de peso meio-pesado masculino do boxe nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 foi disputada entre os dias 30 de julho e 12 de agosto no ExCeL.

Medalhistas

Resultados

Fase final 
{{Round4
|RD1 = Semifinal
|RD2 = Final
| team-width=195
| score-width=20

|||11|'''

Chave superior

Chave inferior 

Meio pesado masculino